Румб (от  — юла, волчок, круговое движение) — в морской терминологии  полной окружности, а также одно из делений картушки компаса (расчерченной на 32 части) и соответственно одно из направлений относительно севера.

Описание 
Румб является результатом вычисления пеленга.

В конце 1980-х годов обозначение востока O (, ) было заменено на E ().

Румбы как направления имеют собственные названия (компонент «тень» заимствован из нидерландского, где он является предлогом, слившимся с артиклем дательного падежа — ).

Четыре основных румба:
 North — Север
 East — Восток
 South — Юг
 West — Запад

Четыре румба, производных от основных:
 North-West — Северо-запад
 North-East — Северо-восток
 South-East — Юго-восток
 South-West — Юго-запад

Обозначения румбов, отстоящих от основных на 11,25 градусов ( полной окружности), получаются из обозначений одного из восьми выше перечисленных румбов, с добавлением после них слова «тень» и названия основного направления, к которому отклоняется румб.

Обозначения румбов, отстоящих от основных на 22,5° ( полной окружности), получаются из обозначений производных от основных румбов, с добавлением перед ними названия основного направления, к которому отклоняется румб.

В метеорологии используется деление окружности на 16 частей, теней нет; в морской навигации (мореплавании) окружность горизонта делится на 32 румба:
Румб - угол между северным или южным направлением магнитного меридиана (компасной стрелки) и данным направлением. Истинный румб отсчитывают от сев. или юж. направления истинного (астрономического) меридиана. Счёт румбов ведут вправо и влево от меридиана, от 0 до 90°, всегда указывая четверть (С.-В., С.-З., Ю.-З., Ю.-B.). Напр., азимуту 135° соответствует румб Ю.-B. 45°. В отличие от азимутов, румбы никогда не превышают 90°, поэтому их удобно использовать в геодезических вычислениях.

 
Утверждение что Румб в геодезии отличается от навигационного тем что угол (Азимут) отсчитывается как от северного направления так и от южного - неверно. В морской навигации румбы также отсчитываются как от северного, так и от южного направления.

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 

Морские термины
Морская навигация
Единицы измерения плоских углов